Уэ́сли Эрл «Уэ́с» Крэ́йвен (; 2 августа 1939 года — 30 августа 2015 года) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист, известный своими работами в жанре ужасов, в особенности — слэшерах.

Биография 
Уэс Крэйвен родился 2 августа 1939 года в Кливленде (штат Огайо, США). Его родители были убеждёнными баптистами. По окончании школы он поступил в  города Витона, штат Иллинойс, на факультет английской литературы. Однако после продолжительной болезни Уэс Крэйвен, пропустив год обучения, начал изучать психологию. В 1963 году он получил степень как писатель и психолог. Ещё через год в Университете Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд он получил степень магистра.

Работая преподавателем гуманитарных наук в колледже, Уэс женится на Бонни Броэкер (), которая является матерью двоих его детей, Джонатана и Джессики. Прожив вместе менее десяти лет, Уэс и Бонни развелись.

После развода Уэс Крэйвен уезжает в Нью-Йорк, где сначала работает таксистом, а затем получает место звукорежиссёра в одной выпускающей кинокомпании. Здесь в 1971 году в режиссёрском тандеме с Шоном Каннингемом он выпускает свой первый фильм — «Вместе». Далее, в 1972 и 1977 годах соответственно, Уэс Крэйвен выпускает два фильма ужасов «Последний дом слева» и «У холмов есть глаза», которые имели огромный успех, а последний даже получил приз на Sitges Film Festival.

В 1984 году Крэйвен выпустил фильм «Кошмар на улице Вязов», начавший одну из самых успешных франшиз жанра ужасов.

В 1996 году он выступил режиссёром слэшера «Крик», положив тем самым начало очередной франшизы, включившей в себя пять фильмов. В 2015 году он принял участие в качестве исполнительного продюсера в одноимённом сериале на канале MTV.

Крэйвен скончался 30 августа 2015 года от опухоли головного мозга.

Фильмография

Режиссёр, сценарист и продюсер

Кинематограф

Телевидение

Актёр / камео

Примечания

Ссылки 
 Wes Craven’s World — официальный сайт Уэса Крэйвена

Умершие от опухоли мозга
Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере
Похороненные в Массачусетсе
Кинорежиссёры фильмов ужасов